CTY, sigle composé des trois lettres C, T et Y, peut faire référence à :
 Compagnie des transports du yonnais.

CTY est aussi un code qui peut faire référence à :
 , dans le Comté de Dixie, en Floride, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports